Domenico Lo Faso Pietrasanta – architetto, archeologo, letterato e politico italiano
 Simone Lo Faso – calciatore italiano